Rullier est un patronyme porté notamment par :

 Christian Rullier (1957-2018), scénariste, romancier, dramaturge et comédien français ;
 Gaston Rullier (1882-1972), acteur et scénariste français ;
 Joe Rullier (1980-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Laurent Rullier (1959-), scénariste de bande dessinée français ;
 Michel Rullier (1930-), auteur-compositeur, accordéoniste-concertiste et professeur de musique.

Homonymie de patronyme